La liste des joueurs du Racing Club de Strasbourg regroupe l'ensemble des joueurs de football ayant porté le maillot de l'équipe du Racing Club de Strasbourg. Ceux-ci ont le statut de sportif amateur à partir de la création du club en 1906 jusqu'en 1933. Cette année-là ils obtiennent le statut de joueur de football professionnel, le professionnalisme étant ensuite abandonné pendant la Seconde Guerre mondiale puis en 2011 en raison de la chute sportive du club.

Les joueurs totalisant le plus de rencontres en championnat professionnel avec le RC Strasbourg sont René Hauss dans les années 1950 et 1960, puis Dominique Dropsy et Léonard Specht dans les deux décennies suivantes. Le joueur des années 1930 le plus utilisé est Oscar Heisserer, les années 1990 étant marquées par Serge Jenner et Vincent Cobos, et les années 2000 par Guillaume Lacour et Stéphane Cassard. Les meilleurs buteurs en championnat pendant les périodes professionnelles du club sont respectivement Oskar Rohr avant la Seconde Guerre mondiale, puis Albert Gemmrich dans les années 1970-1980, et Casimir Koza et Marc Molitor qui sont actifs dans la période intermédiaire entre les deux premiers cités. Depuis la retraite d'Albert Gemmrich les meilleurs buteurs en championnat sont Didier Monczuk puis, à partir de la deuxième moitié des années 1990, conjointement Marc Keller et David Zitelli.

Statut 
À la création du club en 1906, les joueurs sont tout d'abord membres d'une équipe scolaire. En 1909, ils font partie d'une association avec le passage du club au statut associatif. À partir de cette année-là, les joueurs sont également affiliés à la ligue de football d'Allemagne du Sud, ce qui leur permet de disputer leur première compétition sportive officielle. Après la Première Guerre mondiale, le club de football du RCS rejoint le giron de la Fédération française de football (FFF) et les compétitions françaises tout en gardant son statut amateur et associatif. C'est en 1933 que les joueurs du Racing Club de Strasbourg obtiennent le statut professionnel, soit un an après son introduction dans le football français. Le professionnalisme est abandonné, i.e. les joueurs redeviennent amateurs, à deux reprises dans l'histoire du club : tout d'abord lors de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est interdit dans les compétitions allemandes auxquelles participent le club, puis en 2011 en raison de la chute du club en championnat de France amateur.

Joueurs marquants

Champions d'Alsace amateurs 
Le premier titre de champion d'Alsace est remporté par le RC Strasbourg en 1923. Le gardien de l'équipe est Paul Meyer, au club depuis 1919. La défense comprend notamment Maurice Weber et Charles Wyss, international suisse et première vedette étrangère du club. Ce dernier, champion de Suisse 1918-1919 avec l'Étoile La Chaux-de-Fonds, est recruté par le RCS au Servette Genève en 1921. Un autre international suisse fait partie de l'équipe, Paul Wyss, qui inscrit neuf buts en 14 apparitions sous le maillot de la sélections suisse de football dans les années 1910. L'équipe strasbourgeoise comprend également l'attaquant Albert Freyermuth, l'ailier gauche Willy Schaeffer, ses frères Charles et Frédéric Schaeffer, ainsi que les joueurs Bronnimann, Hiltenbrand, Lacker et Schroeder.

Une grande majorité de ces joueurs réalise le doublé en devenant à nouveau champion d'Alsace la saison suivante en 1924. Un nouveau joueur de cette saison est l'ailier droit Raoul Dutheil qui est parallèlement sous-officier au  d'infanterie. Le troisième titre de champion régional est acquis en 1927 avec le défenseur Maurice Weber comme capitaine. Parmi les nouveaux joueurs, on compte le gardien Michel Kopf et le défenseur Georges Hermal. Albert Freyermuth devient lui pour la troisième fois champion d'Alsace avec le Racing.

Vice-champions de France 1935 

Pour sa deuxième saison professionnelle et sa première en Division 1, le RC Strasbourg devient vice-champion de France 1934-1935 avec les joueurs Charles Hummel, Lucien Halter, Léon Pawlak, Guillaume Schaden et Léon Veillard devant le gardien titulaire Léon Papas. L'équipe est emmenée par le milieu offensif Oscar Heisserer. Celui-ci, qui démarre alors sa carrière de footballeur juste après un titre de champion de France militaire, effectue une saison brillante. Les attaquants les plus souvent alignés au cours de la saison sont Fritz Keller, une des vedettes du club, Émile Harthong, Oskar Rohr, international allemand passé par le Bayern Munich et le Grasshopper Club Zurich qui fait « la pluie et le beau temps à Strasbourg », et Franz Sattler.

Champions de France 1979 

L'équipe championne de France en 1979 a marqué l'histoire du club. Elle est entraînée par Gilbert Gress, lui-même ancien joueur strasbourgeois. Il la fait évoluer en 4-3-3 avec deux ailiers et un avant-centre. Le gardien titulaire est Dominique Dropsy. Dans l'équipe-type des joueurs ayant disputé le plus de rencontres au cours de cette saison, la défense se compose des latéraux Raymond Domenech et Jean-Jacques Marx ainsi que des défenseurs centraux Léonard Specht et le capitaine Jacques Novi. Au milieu de terrain, René Deutschmann et Yves Ehrlacher sont en soutien du milieu offensif Francis Piasecki. En attaque, Albert Gemmrich et Joël Tanter peuvent prendre les postes d'ailier ou d'avant-centre, tandis que Roland Wagner est un pur ailier droit. C'est notamment dans cette configuration que Strasbourg domine le favori au titre le FC Nantes au cours de la  puis le tenant du titre l'AS Monaco au cours de la  du championnat. Jacky Duguépéroux et Roger Jouve sont deux autres piliers de l'équipe 1979. Le premier, qui porte le brassard de capitaine lorsqu'il est titulaire, joue en défense ou à un poste de milieu défensif. Le second, blessé une partie de la saison, évolue au milieu de terrain.

Vainqueurs de la Coupe de France 

La première édition de la Coupe de France de football remportée par le Racing Club de Strasbourg est la Coupe de France 1950-1951. Le dimanche , au stade olympique Yves-du-Manoir, à Colombes, devant  spectateurs, et sous la surveillance de l'arbitre Oliva, le club alsacien est opposé à l'US Valenciennes-Anzin de Henri Pérus, qu'il vainc sur le score de 3-0

. Le premier but est marqué par René Bihel à la  (1-0). Il est suivi par Raymond Krug à la . À la mi-temps, le Racing mène 2-0. Nagy paraphe le score à la  (3-0). Le Racing Club de Strasbourg de l'ancien entraineur des Sports réunis Colmar Charles Nicolas aligne les joueurs Schaeffer, Hauss, Vavriniac,  (capitaine) de l'équipe, René Démaret - Raymond Krug, Aleksandrs Vanags - André Nagy, Michel Jacques - Claude Battistella, René Bihel, et Edmond Haan.

Deuxième Coupe de France en 1966 - Coupe de France 1965-1966

Racing Club de Strasbourg–FC Nantes 1-0

.
Date : dimanche .
Lieu : Parc des Princes, Paris,  spectateurs.
Buts : Sbaïz  (1-0).
Racing Club de Strasbourg : Schuth - Hauss (cap.), Devaux, Sbaïz - Stieber, Kaelbel - Gress, Merschel, Farías, Szczepaniak, Hausser. Entraîneur : Frantz.
FC Nantes : Eon (cap.) - Grabowski, Le Chenadec, Budzynski, De Michèle - Muller, Suaudeau, Blanchet, Gondet - Simon, Touré. Entraîneur : Arribas.
Arbitre : Tricot.

Victoire en 2001 - Coupe de France 2000-2001

Racing Club de Strasbourg–Amiens SC 0-0 (5-4 t.a.b.)

.
Date : samedi .
Lieu : stade de France, Saint-Denis,  spectateurs.
Racing Club de Strasbourg : Chilavert - Njanka, Fischer, Ismaël, Bertin - Johansen, Amzine (Remy ), Luyindula - Camadini (Ljuboja ), Martins (cap.), Beye. Entraîneur : Pouliquen.
Amiens SC : Lachuer - Leroy, Abalo, Strzelczak (cap.), Darbelet - Duchemin, Lebrun, Sampil - Rivenet (Adjali ), Coquelet (Chalier ). Entraîneur : Troch.
Arbitre : Duhamel.

Équipe-type du  

En 1999, les supporters du Racing Club de Strasbourg élisent la composition d'une équipe-type du . Le gardien de but de ce onze idéal est François Remetter, titulaire en équipe de France lors des Coupes du monde 1954 et 1958. La défense est composée de Léonard Specht champion de France 1979, Frank Lebœuf qui a été libéro du RCS de 1990 à 1996, et de Raymond Kaelbel et René Hauss qui ont tous deux évolué à Strasbourg dans les années 1950 et 1960. Les trois milieux de terrain élus sont Ivica Osim meneur de jeu du Racing dans les années 1970, le champion de France 1979 Francis Piasecki, et le Russe Aleksandr Mostovoï, au club de 1994 à 1996. L'attaque comprend Oscar Heisserer, auteur de 76 buts pour Strasbourg entre 1934 et 1949, l'Allemand Oskar Rohr, qui a marqué à 118 reprises de 1934 jusqu'en 1939 en 136 matchs de championnat, et enfin le Haguenauvien Albert Gemmrich, champion de France 1979 et auteur dans les années 1970 de 116 buts en 268 matchs pour Strasbourg toutes compétitions confondues.

Équipe de France 

Louis Mistral est le premier international français à jouer pour le RC Strasbourg : il joue deux matchs internationaux début 1920 et rejoint le RCS en juin de cette année. Le nombre de joueurs ayant disputé au moins un match sous le maillot de l'équipe de France alors qu'ils jouaient au Racing Club de Strasbourg s'élève à vingt-et-un  pour un total de 126 sélections. Le premier d'entre eux est l'attaquant Fritz Keller en 1934 qui marque trois buts en huit sélections et dispute la Coupe du monde 1934. Le joueur totalisant le plus de sélections en étant au Racing est le milieu de terrain Oscar Heisserer avec 18 sélections, dont six en tant que capitaine, pour quatre buts marqués dont un lors de la Coupe du monde 1938 en quart de finale contre l'Italie. Après Heisserer suivent dans ce classement le gardien de but Dominique Dropsy et le défenseur Léonard Specht avec respectivement 17 et 16 sélections entre 1978 et 1982.

Dans les années 1950, Raymond Kaelbel, joueur du RCS de 1950 à 1956 et de 1964 à 1969, participe à la Coupe du monde 1954 et à la troisième place acquise au Mondial 1958. Gérard Hausser, joueur du Racing de 1959 à 1967 et de 1972 à 1974, est international à 14 reprises et participe lui à la Coupe du monde 1966. Les derniers joueurs à avoir été appelés en équipe de France alors qu'ils portaient le maillot du RCS sont Marc Keller et Frank Lebœuf dans les années 1990.

Le tableau suivant donne la liste actualisée au  des joueurs du RC Strasbourg en équipe de France, le nombre de sélections et la période correspondante, ainsi que le nombre total de sélections en incluant les périodes où le joueur était dans un autre club de football.

Statistiques individuelles

Matchs disputés 

Le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs de championnat professionnel sous le maillot du RC Strasbourg est le défenseur René Hauss : il joue 516 matchs (pour 13 buts marqués) de 1949 à 1967, dont 424 matchs de Division 1. Vient ensuite le gardien de but Dominique Dropsy avec 406 rencontres entre 1973 et 1984, dont 372 en Division 1. Depuis les années 2000, les joueurs qui totalisent le plus de matchs de championnat avec le Racing sont Guillaume Lacour et Stéphane Cassard avec respectivement 243 et 204 rencontres.

Meilleurs buteurs 

Le buteur le plus prolifique du club en championnat professionnel est l'Allemand Oskar Rohr, qui inscrit 118 buts en l'espace de cinq saisons et 150 matchs de 1934 à 1939. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club est le champion de France 1979 Albert Gemmrich avec 94 buts marqués sur sept saisons de 1973 à 1979 puis en 1983-1984.

Le tableau suivant liste les meilleurs buteurs du club en championnat. Le nombre de buts total et le nombre de buts marqués respectivement en Division 1 / Ligue 1 et en Division 2 / Ligue 2 est indiqué avec, entre parenthèses, le nombre de matchs joués.

Meilleurs buteurs par saison 
Fritz Keller est le meilleur buteur du club lors des deux premières saisons en championnat de France professionnel en 1933-1934 et 1934-1935, se classant sixième meilleur buteur de la Division 1 1934-1935. L'attaquant Oskar Rohr prend le relais pendant les quatre saisons suivantes. Il fait partie des meilleurs buteurs du championnat de cette époque : il est deuxième en 1935-1936 derrière le Sochalien Roger Courtois, puis premier de la D1 1936-1937 avec 30 buts devant Mario Zatelli et Jean Nicolas, et à nouveau deuxième en 1937-1938 à un but de Jean Nicolas. Dans les années 1950, Ernst Stojaspal est à plusieurs reprises le meilleur réalisateur strasbourgeois, et devient même deuxième meilleur buteur de la D1 1954-1955 derrière René Bliard du Stade de Reims. Antoine Groschulski puis Casimir Koza sont ensuite les meilleurs buteurs du club pendant deux et cinq saisons respectivement. Casimir Koza est aussi lauréat du classement des buteurs de la Division 2 1960-1961, puis quatrième de la D1 1961-1962.

Les trois principaux buteurs du RC Strasbourg lors de la décennie suivante sont José Farías, Philippe Piat et Marc Molitor. José Farías est meilleur buteur en 1964, 1965 et 1967, Philippe Piat l'est de 1968 à 1970 et Marc Molitor de 1971 à 1973. José Farías se distingue en terminant cinquième marqueur du championnat de France 1964-1965. Philippe Piat et Wolfgang Kaniber se classent quant à eux quatrième des meilleurs buteurs de la D1 1969-1970, alors que Marc Molitor est sacré meilleur marqueur de la Division 2 1971-1972 avec 40 buts. La décennie 1970 est marquée par l'attaquant Albert Gemmrich, meilleur buteur du club de 1975 à 1979 et partageant cette première place avec l'israélien Giora Spiegel en 1975. Après avoir inscrit 10 puis 8 buts les deux saisons précédentes, il devient meilleur buteur du groupe B de la D2 1976-1977 avec 24 buts, l'Argentin de l'AS Monaco Delio Onnis étant sacré dans le groupe A avec 30 buts. Albert Gemmrich confirme ensuite en Division 1 : il est cinquième en 1978 puis septième meilleur buteur du championnat lors du titre de champion de France 1979 du RC Strasbourg.

Les meilleurs buteurs strasbourgeois sont ensuite Carlos Bianchi en 1980, Vicky Peretz en 1981 et 1982, Olivier Rouyer la saison suivante puis Albert Gemmrich pour son retour au club en 1983-1984. Walter Kelsch et Éric Pécout inscrivent leur nom au palmarès en 1985, puis François Brisson en 1986. L'Allemand Peter Reichert, en provenance du VfB Stuttgart, est ensuite le meilleur marqueur strasbourgeois pendant trois saisons. Le départ de Peter Reichert à l'été 1989 est compensée par l'arrivée de Didier Monczuk, qui en l'espace de trois saisons au club devient trois fois meilleur buteur de Division 2. En 1992-1993 c'est un défenseur, Lebœuf, qui termine meilleur buteur du club - ainsi que neuvième marqueur du championnat - en totalisant 12 buts. Il réédite sa performance la saison suivante à égalité avec le milieu de terrain Michael Hughes. Le meilleur réalisateur strasbourgeois est ensuite Xavier Gravelaine en 1995, Aleksandr Mostovoï en 1996, David Zitelli en 1997, qui est aussi troisième buteur de Division 1 cette année-là avec 19 buts, puis Gérald Baticle en 1998 et Pascal Nouma en 1999. Un autre défenseur se distingue en 1999 : Teddy Bertin est meilleur buteur du club avec un total relativement faible de huit buts.

Dans les années 2000, les meilleurs buteurs strasbourgeois sont Olivier Echouafni, Peguy Luyindula, puis deux fois Danijel Ljuboja en 2002 et 2003, avec notamment 15 buts marqués dans le championnat de Division 2 2001-2002. Ulrich Le Pen et Mamadou Niang sont ex æquo en 2004 puis Mickaël Pagis totalise 15 buts en Division 1 2004-2005, parvenant à obtenir la deuxième place du classement des buteurs derrière Alexander Frei du Stade rennais. Les meilleurs buteurs du club sont ensuite Amara Diané, Éric Mouloungui, Wason Rentería, James Fanchone, Nicolas Fauvergue, et Ali Mathlouthi, cinquième buteur du championnat de National 2010-2011.

Liste des joueurs 

La liste suivante regroupe les footballeurs ayant joué au moins une rencontre officielle avec l'équipe professionnelle du Racing Club de Strasbourg à partir du passage du club au statut professionnel en 1933 jusqu'au retour au statut amateur à l'issue de la saison 2010-2011.

La nationalité indiquée est la nationalité sportive : un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale. Les saisons indiquent les saisons pendant lesquelles le footballeur joue en équipe première du Racing. Le nombre de matchs joués et de buts marqués sous le maillot du RC Strasbourg se réfère aux compétitions officielles disputées en équipe première. La sélection indiquée est la plus importante du joueur.

Notes et références 

Fiches de joueur sur racingstub.com

Annexes

Bibliographie 
Cette bibliographie présente quelques ouvrages de référence. Ceux utilisés pour la rédaction de cet article sont suivis du symbole .

Liens externes 
 

Strasbourg
Racing Club de Strasbourg